Башмаково — выселок в Игринском районе Удмуртии. В административном плане населённый пункт относится к Факельскому сельскому поселению.

География 
Выселок находится в 25 км от Факела.

Население

Примечания 

Населённые пункты Игринского района